Clauzadeomyces är ett släkte av svampar. Clauzadeomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clauzadeomyces